Меринья́к-л’Эгли́з (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Коррез. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19137.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к югу от Парижа, в 70 км юго-восточнее Лиможа, в 17 км к северо-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 51 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 35 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 26 были экономически активными, 9 — неактивными (показатель активности — 74,3 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 26 активных работали 23 человека (12 мужчин и 11 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 9 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Дом Генриха IV (XVI—XVII века). Памятник истории с 1995 года
 Дом рядом с домом Генриха IV (XV век). Памятник истории с 1995 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез